Mesonerilla är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Adolf Remane 1949. Mesonerilla ingår i familjen Nerillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Mesonerilla